Le Championnat d'Europe de futsal 2018 est la onzième édition du Championnat d'Europe de futsal, compétition organisée par l'Union des associations européennes de football et rassemblant les meilleures équipes masculines européennes. Il se déroule en Slovénie du 30 janvier au 10 février 2018. Les matches ont lieu au sein de l'Arena Stožice à Ljubljana.

Villes et salles retenues

Équipes participantes

Effectifs des sélections

Groupes

Tirage au sort

Groupe A 

|valign=top|
|-
|colspan=2|

|}
|}

Groupe B 

|valign=top|
|-
|

|}
|
|}

Groupe C 

|valign=top|
|-
|colspan=2|

|}
|}

Groupe D 

|valign=top|
|-
|colspan=2|

|}
|}

Phase à élimination directe

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat d'Europe de futsal

Liens externes 
  Le Championnat d'Europe de futsal sur le site de l'UEFA.

2018
Futsal
Futsal 2018
Sport en Slovénie en 2018
Sport en janvier 2018
Sport en février 2018
Futsal en Slovénie
Europe